Брежец може бити:
 Брежец при Дивачи, насељено место у општини Дивача, Словенија
 Брежец при Подгорју, насељено место у општини Копар, Словенија